

Sigle 
 Nanyang Technological University – università di Singapore
 National Team Unity – partito politico di Trinidad e Tobago
 Nacional'na Telekompanija Ukraïny – ente radiotelevisivo ucraino
 Non transferable utility – utilità non trasferibile, in teoria dei giochi
 Nottingham Trent University – università britannica
 Numero di Unità di Trasporto – parametro per l'analisi e la progettazione di scambiatori di calore

Codici 
 NTU – codice aeroportuale IATA della Naval Air Station Oceana di Virginia Beach (Stati Uniti)
 NTU – codice ISO 3166-2:UG di Ntungamo (Uganda)